Llista d'asteroides del 102.001 al 103.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 102001–102100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 102101–102200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 102201–102300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 102301–102400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 102401–102500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 102501–102600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 102601–102700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 102701–102800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 102801–102900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 102901–103000 [ modifica]

 
modifica]